Crazy World ("pazzo mondo" in lingua inglese) può riferirsi a:

The Crazy World of Arthur Brown – gruppo musicale rock psichedelico britannico
 Crazy World – traccia dell'album ABBA degli ABBA del 1975
Crazy World – album degli Scorpions del 1990
 Crazy World – traccia dell'album Alone with Everybody di Richard Ashcroft del 2000
 Crazy World – singolo di Young Jeezy del 2008, dall'album The Recession
Crazy World – album dei Boys Like Girls del 2012